Feliciano steht für:

 Feliciano (Uruguay), Ort im Departamento Durazno

Feliciano ist der Familienname folgender Personen:
 Cheo Feliciano (1935–2014), puerto-ricanischer Sänger und Musiker
 Felice Feliciano da Verona (1433–1479), italienischer Humanist, Schriftkünstler, Buchmaler und Experte für antike Inschriften („Antiquarius Felix“)
 Florentino P. Feliciano (1928–2015), philippinischer Jurist, Mitglied am Obersten Gerichtshof der Philippinen und des Appellate Body der Welthandelsorganisation
 Frederick Feliciano, philippinischer Radrennfahrer
 Giovanni Bernardo Feliciano (um 1490–1554), italienischer Humanist und Übersetzer
 Jesse Feliciano (* 1982), US-amerikanischer Boxer
 José Feliciano (* 1945), puerto-ricanischer Sänger
 Marco Feliciano (* 1972), brasilianischer Priester und Politiker
 Marco Antônio Feliciano (* 1951), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marco Antônio